Пара Джон Изнер и Джек Сок — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы Равен Класен и Марсело Мело не защищали свой титул, однако оба приняли участие в соревнованиях. Класен в альянсе с Радживом Рамом и Мело в дуэте с Лукашом Куботом проиграли на стадии второго раунда.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Четвертьфинал)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи (Второй раунд)
  Роберт Линдстедт /  Вашек Поспишил (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2016